Záskalie, Sziklahát település neve szlovákul
Záskalie, Zászkal település neve szlovákul